Владимир Аркадьевич Крупский  (*30 мая 1960 г., село Хажин) - пастор Церкви адвентистов седьмого дня,  бывший президент Украинского униона Церкви адвентистов седьмого дня.

Биография 
 30 мая 1960 г. - родился в селе Хажин Бердичевского района Житомирской области. Отец и мать Владимира Крупского Аркадий и Любовь были членами Церкви Адвентистов седьмого дня и дали ему христианское воспитание.
 В 1977 г. - он окончил среднюю общеобразовательную школу.
 В 1978 г. - он получил крещение в Бердичевской общине.
 С 1979 г. по 1981 г. - служил в строительных войсках в Курской, и потом в Калининградской областях СССР.
 В 1982 г. - Владимир жил в г. Днепродзержинске, занимался на курсах подготовки протестантских проповедников, организованных пастором П. Титковым в г. Харькове. Там, нелегально, вместе с другими изучал основные богословские предметы, церковное руководство, гомилетику и другие. По завершении обучения был призван руководством адвентистской общины на работу в г. Павлоград.
 В 1985 г. - получил от Григория Галана звание протестантского пресвитера.
 В 1987 г. - был переведен на служение в общину адвентистов г. Измаила.
 В 1989 г. - начал обучение на заочном богословском отделении «Заокской духовной академии». Завершил обучение бакалавриата по практическому богословию и окончил магистратуру в области развития общества.
 В 1990 г. - был переведен на служение в общину г. Николаева.
 В 1991 г. - на ІІ съезде Южно-украинской конференции был признан в качестве проповедника. На этом же съезде был избран руководителем отдела молодёжного служения конференции. Принял предложенные обязанности секретаря-казначея Южной конференции.
 В конце 1992 г. принял обязанности казначея этой конференции данной религиозной организации, а в январе 1993 г. - секретаря-казначея.
 На ІІІ съезде Южной конференции в мае 1994 г. его избирают президентом данного объединения адвентистов.
 В июле 1995 г. - он становится делегатом Всемирного съезда церкви адвентистов седьмого дня, который проходил в г. Утрехт.
 В мае 1997 г. - делегаты очередного съезда Южной конференции избирают его своим руководителем на второй срок.
 А на VІ съезде Украинской унионной конференции в 1998 г. он был избран президентом адвентистов на Украине, на пятилетний период. Избран был вновь. 
 28 августа 2010 г. - в Киевской области (Буча) на IX съезде Украинской унионной конференции он был переизбран. Назначен секретарём Евро-Азиатского дивизиона.

Личная жизнь 
 В 1982 г. он соединил свою жизнь в браке с Лилией Буз.
 Их дети: два сына (Максим и Павлик), дочь(Елена).

См. также 
 Церковь адвентистов седьмого дня
 Заокский адвентистский университет

Примечания

Ссылки 
 В Крыму прошла полевая школа для руководителей следопытов из 13 стран (mosadvent.ru, adventist.ru) 
 Президент Адвентистской церкви ответил на вопросы (Invictory.org) 
 4 Ноя 2009 — Президент Адвентистской церкви Крупский ответил на вопросы 
 Церква Адвентистів сьомого дня (Український уніон) (официальный сайт АСД) 
 25-11-2008, Интернет-газета "ПУТЬ": Киевское «КРУ» начинает «пробуждение сверху»
 "Воздвигнутые Богом" Анатолий Райчинец
 двенадцатилетний труд в Украине...Владимира Аркадьевича Крупского в качестве первого руководителя адвентистов в УУК (О жизни в церкви Вопросы и проблемы внутрицерковной жизни)

Религиозные деятели Украины
Деятели протестантизма
Адвентисты седьмого дня
Адвентизм на Украине
Владимир Аркадьевич